Voormalige Braziliaanse voetbalclubs
 SC Americano (Porto Alegre)
 SC Americano (Rio de Janeiro)
 SC Americano (São Paulo)

Zie ook 
 Americano FC (doorverwijspagina)